Беленький — посёлок в Саратовском районе Саратовской области России. С 1 января 2021 года входит в состав городского округа Саратова.

Физико-географическая характеристика 
Посёлок расположен на юге Саратовского района, на берегу реки Волга. Расстояние до административного центра посёлка Красный Текстильщик составляет 4 километра, до областного центра составляет 30 км. Вблизи населённого пункта находится Устинов лес.

Климат
Климат в посёлке умеренно-холодный со значительным количеством осадков. Даже в засушливый месяц наблюдается много дождя (согласно классификации климатов Кёппена — Dfa). Среднегодовая температура — 6,3 °C. 423 mm — среднегодовая норма осадков. Самый засушливый месяц — Март с осадками 23 mm. Большая часть осадков здесь выпадает в Июне, в среднем 43 mm.

Часовой пояс

 Уличная сеть

В посёлке Беленький две улицы: Горная и Набережная. К территории населённого пункта также относятся территории 5 садово некоммерческих товариществ: Чайка, Беленькие-3, Тепличник, Вишенка, Парус-2.

Население 
Население составляет 36 человек (на 1 января 2019 года).

Природные особенности 
Вдоль побережья реки Волга, по всей протяжённости посёлка размещаются песчаные пляжи, которые используются в летний период для отдыха местного населения, дачников и туристов.

Возле СНТ Беленький-3 располагается пруд, который окружён со всех сторон лесным массивом. Приятное место отдыха на природе.

Примечания

Литература 
 Энциклопедия Саратовского края. Саратов, 2011. с. 89.
 Саратовский район — 75 лет: созидание, стабильность, уверенность. — Саратов, 2012, 384 с.
 Саратовский район: дорогами судьбы. — Саратов, 2007.
 Саратовский район — район, в котором хочется жить! — Саратов, 2016.

Ссылки 
 Официальный сайт Саратовского района
 Официальный сайт муниципального образования красный Текстильщик

Населённые пункты Саратовского района